Falcão — ave de rapina

Pessoas

Faraós do 4.º milénio a.C. 
Falcão I
Falcão II
Falcão Duplo

Desportistas 
Paulo Roberto Falcão — futebolista e treinador brasileiro
Falcão (jogador de futsal) — brasileiro
Radamel Falcao García — futebolista colombiano conhecido por Falcao

Músicos 
Falcão (cantor) — cantor brasileiro de seu nome Marcondes Falcão Maia
Falcão (cantor sertanejo) — membro da dupla brasileira Felipe & Falcão de seu nome Antônio Rosa Ribeiro
Falco (cantor) — músico e cantor austríaco

Banda desenhada 
Falcão (Marvel Comics) — Falcon, personagem com primeira aparição em 1969
Falcão de Aço — Darkhawk, personagem com primeira aparição em 1991

Outros usos 
Falcão (política) — designação dada àqueles que são favoráveis à guerra
Falcão (Quatis) — distrito no estado do Rio de Janeiro
Falcão - Meninos do Tráfico — documentário produzido por MV Bill
Esporte Clube Falcão

Desambiguações de sobrenomes